Terrena, entreprise coopérative agroalimentaire française.
 Terreña, race bovine basque espagnole.